Магнито́граф (магнит + гр. γραφω пишу):
 Магнитограф — прибор для непрерывного измерения и записи параметров магнитного поля (Земли, Солнца)
 Магнитограф — аналоговое регистрирующее устройство, принцип действия которого основан на магнитной записи. По принципу действия магнитографы схожи с магнитофонами, однако, в отличие от магнитофонов, предназначены для записи не звуковых колебаний, а результатов измерений, снимаемых  с датчиков или измерительных приборов
 «Магнитограф» — название программно-аппаратной информационно-измерительной системы для испытаний турбин